Capybara – software
 Capybara Games – azienda di videogiochi canadese
 Il sospetto (Capybara) – episodio della prima stagione della serie televisiva Sons of Anarchy

Voci correlate 
 Capibara